Vindeby kan henvise til flere artikler:

 Vindeby (Svendborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregninge Sogn, Svendborg Kommune
 Vindeby (Langeland Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lindelse Sogn, Langeland Kommune
 Vindeby (Lolland Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vindeby Sogn, Lolland Kommune
 Vindeby (Slesvig) – en tysk by i kreds Rendsborg-Egernførde i delstaten Slesvig-Holsten.

Se også 
 Vindeby Sogn – et sogn i Lolland Vestre Provsti (Lolland-Falsters Stift).
 Vindeby Gods – en herregård nær Egernførde i Sydslesvig.
 Vindeby Nor – et nor ved Egernførde i Slesvig-Holsten (Sydslesvig).
 Moselig fra Vindeby